Tänzer steht für:

 Personen, die Tanz ausüben, insbesondere beruflich

Tänzer ist der Familienname folgender Personen:
 Aron Tänzer (1871–1937), deutscher Rabbiner
 Gerhard Tänzer (* 1937), deutscher Schriftsteller
 Jürgen Tänzer (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Mihai Tänzer (1905–1993), rumänischer und ungarischer Fußballspieler
 Sandra Tänzer (* 1973), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Willy Tänzer (1889–1949), deutscher Fußballspieler

Der Tänzer steht für:
 Der Tänzer (1919), deutscher Film von Carl Froelich
 Der Tänzer (Sulitzer), Roman von Paul-Loup Sulitzer (1996)
 Der Tänzer (McCann), Roman von Colum McCann (2003)

Siehe auch:
 Liste bedeutender Tänzer
 Tänzerin  (Begriffsklärung)
 Tänzler, Tenzer (Begriffsklärungen)